«Тамид» (, tamid — букв. «постоянное», здесь в значении «постоянная жертва») — трактат в Мишне и Вавилонском Талмуде, в разделе «Кодашим» («Святыни»). Трактат описывает ритуал ежедневной службы в Иерусалимском храме, центральную часть которой составляли жертвоприношения. Полное заглавие трактата —  — «ежедневное всесожжение»).

Предмет рассмотрения 
Предписание совершать ежедневные жертвоприношения содержится в Моисеевом законе в двух местах:  и , полностью соответствующих друг другу:

Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: двух агнцев однолетних [без порока] каждый день постоянно [в жертву всегдашнюю]; одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером, и десятую [часть ефы] пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина, для одного агнца; другого агнца приноси вечером: с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу. Это — всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом…

Другим важным элементом службы было принесение воскурений на жертвеннике, находившемся внутри храма:

И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситтим сделай его... И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на [ковчеге] откровения, где Я буду открываться тебе.

На нем Аарон будет курить благовонным курением; каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им; и когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им: [это] — всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него.

Трактат «Тамид» описывает службу в Иерусалимском храме на основании свидетельств очевидцев. Он, в отличие от подавляющего большинства трактатов Талмуда, не содержит галахических постановлений, а споры между законоучителями в нём крайне немногочисленны и вызваны расхождениями в их воспоминаниях.

Содержание 
Трактат «Тамид» в Мишне состоит из 7 глав и 34 параграфов. Как и многие другие трактаты, он начинается с числового правила (перечисляются три поста ночной стражи в храме), а заканчивается материалом агадического характера.
 Глава первая начинает описание ежедневной службы: ночная стража, приход распорядителя и утренний осмотр храма.
 Глава вторая описывает подготовку жертвенника: очистка от пепла, выкладка дров.
 Глава третья продолжает описание: следует рассказ о том, как среди священников-участников службы по жребию распределялись обязанности, о подготовке жертвенного ягнёнка, об очищении меноры и жертвенника для воскурений.
 Глава четвёртая описывает процесс принесения ежедневного всесожжения.
 Глава пятая продолжает описание: утренняя молитва в храме, подготовка к воскурению, рассказ о магрефе (особый музыкальный инструмент, род небольшого органа, издававший сто звуков).
 Глава шестая описывает ритуал воскурения благовоний на жертвеннике внутри храма.
 Глава седьмая описывает особенности ритуала в случае участия в службе первосвященника. Трактат завершается молитвой о восстановлении храма и списком псалмов, которые пели левиты в храме в разные дни недели.

Толкования и комментарии 
В Вавилонской гемаре сохранились только 1, 2 и 4 главы трактата; там содержится несколько любопытных историй и легенд, в том числе истории из жизни Александра Македонского: о его беседе с мудрецами, о путешествии в Африку и о его приключениях среди амазонок и у врат рая.

Примечания 

Мишна
Талмуд
Александр Македонский